Argument har flere betydninger:

Argument indgår i den retoriske struktur Argumentation.
Argument er en formel logisk struktur, se Logik.
Argument er vinklen når et komplekst tal er på polær form - se komplekst tal.
Argument er en værdi, et objekt, en reference til et objekt, som overføres til en funktion.

Se også
 Parameter - flertydig
 Variabel - flertydig